

Cinema 
Carlota – film argentino del 1958 diretto da Enrique Cahen Salaberry
Carlota – film spagnolo del 2009 diretto da Jorge Mañes e Nilo Mur

Luoghi 
Isola Carlota – isola disabitata nella municipalità di Banton (Provincia di Romblon, Filippine)

Altro 
Carlota – forma spagnola, catalana e portoghese del nome proprio di persona Carlotta
Operación Carlota – operazione militare del 1975, condotta dall'esercito cubano in Angola

Pagine correlate
La Carlota